Электроника Б3-24 — восьмиразрядный микрокалькулятор с естественной формой представления запятой. Выпускался с 1976 года. Калькулятор выполняет четыре арифметические операции, операции с памятью, изменение знака числа, полуавтоматическое возведение в целую положительную степень и работу с константой. Буква «Б» в названии означает «бытовая техника», 3 (именно тройка, а не буква «З») — калькуляторы, 24 — последовательный номер модели.

Технические характеристики 

 Элементная база:
 Интегральная схема с большой степенью интеграции (БИС) на МОП структурах К145ИК12;
 Дисплей: индикатор на светоизлучающих диодах АЛС318;
 Клавиатура: 20 клавиш;
 Питание: батарейки типа AA 4х1.5В или от блока питания;
 Корпус: пластиковый;
 Мощность, мВт: не более 450;
 Габариты, мм: 158 х 86 х 36;
 Масса, кг: 0,4.

Модификации 

Выпускался также микрокалькулятор «Электроника Б3-24Г», но он не являлся модификацией Б3-24, потому что имел другую логику вычислений и был основан на микросхеме К145ИП11.

Фотографии 

 Сохранившийся экземпляр датирован «1976 год». Включить не удалось.
 По некоторым сведениям он выполнен в корпусе калькулятора «Электроника Б3-09М».
 На фотографиях представлен образец калькулятора «Электроника Б3-24» с пометкой «Опытный» в руководстве.
 По какой-то причине номера различны, но инструкция досталась именно с этим калькулятором, возможно это была первая малая партия образцов данного калькулятора, и сохранился калькулятор № 034 и инструкция от калькулятора № 514.

См. также 
 Список советских калькуляторов

Ссылки 
 Сайт коллекционера Сергея Фролова (Б3-09М)
 Сайт коллекционера Сергея Фролова (Б3-24)
 Сайт коллекционера Сергея Фролова (Б3-24Г)
 История советских калькуляторов

Калькуляторы СССР